Lucila
 Lucila (handebolista)
 Lucila Silva

Localidades 
 La Lucila

Outros
 Lucilla - um gênero de gastrópodes

Veja também
 Lucille

Desambiguação